Pratella steht für

 Pratella, italienische Gemeinde in der Provinz Caserta in Kampanien
 Pratella, ein Ortsteil einer italienischen Gemeinde, siehe Monteverdi Marittimo

Pratella ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Pratella (1856–1949), italienischer Maler
 Francesco Balilla Pratella (1880–1955), italienischer Musiker und Schriftsteller